Ги́ви Макси́мович Тоха́дзе (; 20 октября 1922, Поти, ЗСФСР, СССР — 25 ноября 2010, Тбилиси, Грузия) — советский и грузинский актёр театра и кино. Заслуженный артист Грузинской ССР (1969). Народный артист Грузинской ССР (1982).

Биография 
Родился 20 октября 1922 года в Поти.

Участник Великой Отечественной войны. В боях под Моздоком был ранен.

В 1949 году окончил Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели и в том же году был принят в труппу театра им. Ш. Руставели. С 1956 года — актёр киностудии «Грузия-фильм».

Скончался в Тбилиси 25 ноября 2010 года.

Фильмография 

  — Баши-Ачук — князь Эристави
  — Тень на дороге — эпизод
  — Последний из Сабудара — Ушанги  — День последний, день первый — Георгий
  — Любой ценой — грузчик-военнопленный
  — Кёроглы — Мамед
  — На берегах Ингури — эпизод
  — Костры горят — Окроир Метревели
  — Простите, вас ожидает смерть — лейтенант
  — Иные нынче времена
  — На диком бреге — Капанадзе, парторг
  — Распятый остров — эпизод
  — Угрюм-река — Ибрагим-оглы
  — Смерть филателиста — Отар Перадзе, коллега Касрадзе
  — Десница великого мастера — Рожден
  — Чёртова дюжина — Мансур
  — Тепло твоих рук
  — Сказание о Рустаме — Тус
  — Рустам и Сухраб — Афрасиаб
  — Море нашей надежды — Гиви Вахтангович Махарадзе
  — Чари-рама — Диомид
  — Саженцы — мужчина на поминках
  — Хаос — Ниасамидзе
  — Докер — начальник причала
  — Ночной визит — директор Дома быта
  — Одной жизни мало — бай
  — Северный вариант — Курбан-ага  — Капитан Немо — Байджу  — Воздушный мост — Ираклий
  — Свет погасших костров— Алп Аруз
  — Назначаешься внучкой— дядя Катверидзе
  — Весна двадцать девятого  — нарком
  — Волшебный круг — директор цирка
  — Комедия ошибок — купец
  — Артем — Гурам
  — Кваркваре — полковник
  — Вижу цель — Арчил Максимович Асланов
  — Человек меняет кожу — Табукашвили
  — Дом на Лесной — Каландадзе
  — Петля Ориона — Старик (инопланетянин)
  — Овод — Ректор семинарии Карди
  — Для любителей решать кроссворды — начальник исправительного учреждения
  — Берегите женщин — Гиви Максимович Айвазов, зам начальника портофлота
  — Кукарача — Давид
  — Таран — Зурико  — Переворот по инструкции 107
  — Клятвенная запись — Оман Чолокашвили
  — День длиннее ночи — горожанин
  — Груз без маркировки — капитан иностранного судна  — Легенда о Сурамской крепости — придворный князя  — Искушение Дон-Жуана — король  — Арена неистовых — Чинизелли  — Секретный фарватер — капитан парохода на Аракаре  — Бабушка для всех — дедушка участника танцевального ансамбля  — Повод — Илиади
  — Цареубийца — генерал
  — В той области небес… — заместитель генерального конструктора
  — Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара — метрдотель
  — Здесь наступает рассвет
  — Антимоз из Иверии — Сулхан-Саба Орбелиани

Награды 
 1943 — Медаль «За боевые заслуги».
 1969 — Заслуженный артист Грузинской ССР.
 1982 — Народный артист Грузинской ССР
 1985 — Орден Отечественной войны I степени.
 2000 — Орден Чести.

Семья 
 Супруга Лаура Яшвили (музыкант)
 Сыновья: Отар, Мамука, Константин.
 Внуки: Анна, Гиви, Вера, Нино.

Примечания

Ссылки 
 Georgian National Filmography 
 Гиви Тохадзе на сайте ruskino.ru
 

Выпускники Тбилисского театрального университета
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели
Заслуженные артисты Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР